Het ATP-tennistoernooi van Auckland (officieel de Heineken Open) van 2008 werd gespeeld van 7 tot en met 13 januari en vond plaats in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het ASB Tennis Centre.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-team04=  F Mayer
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=4
| RD4-seed01= 3
| RD4-team01=  J Mónaco
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=1
| RD4-seed02= 7
| RD4-team02=

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Auckland
Auckland